Гино, Бернар — французский астроном.
 Гино Герхарди — немецкий бобслеист.
 ГИНО — Государственный институт народного образования в Чите.
 Гино-сё
 Гино-дактарин

См. также 
 Гине
 Гин
 ГИН